De omgeving rond de rivier Kinzig in het Zwarte Woud.
De omgeving rond de rivier Kinzig in de Duitse deelstaat Hessen.
Een stadsdeel van Wolfach, zie Kinzigtal (Wolfach)